Араш Лабафзаде (, ; , Тегеран, Иран) — ирано-шведский певец, танцор, композитор и продюсер. Участник музыкального конкурса «Евровидение-2009» вместе с Айсель Теймурзаде от Азербайджана, где они спели дуэтом песню «Always» и заняли в финале третье место.

Биография 
Араш Лабафзаде родился 23 апреля 1977 года в Тегеране. Прадед Араша, азербайджанец, был родом из Ардебиля. В 2009 году в интервью «АиФ» заявил, что наполовину азербайджанец, наполовину иранец, а азербайджанские корни со стороны отца. Первые 10 лет своей жизни прожил в Тегеране. Оттуда вместе с родителями эмигрировал в Европу.

В конце 1980-х годов переехал в шведский город Уппсала, где прожил около пяти лет. Тогда же он изменил фамилию Лабафзаде на Лабаф. Позже вместе с семьёй переехал в Мальмё, где жил до 2016 года. По окончании колледжа заинтересовался музыкой. В одном из интервью он рассказал о своих первых выступлениях:

Сочинял и продюсировал музыку, в частности, писал саундтреки для индийских и шведских фильмов. В 2004 году сингл «Boro Boro» стал хитом № 2 в Швеции за 4 недели и далее занял первые места практически во всех мировых чартах и хит-парадах.

Далее последовали два года упорной работы, гастролей по всему миру, из которых самые яркие моменты — полный аншлаг в Universal Amphitheatre, Лос-Анджелес, съёмки в болливудском фильме «Bluffmaster», выступление на вечеринке в честь дня рождения мэра Москвы, пара сотен живых концертов и записей на телевидении более чем в двадцати странах мира.

В марте 2005 года Араш выпускает свою первую пластинку Arash. Одну из песен он спел вместе со шведским рэпером Тимбукту, а другую — с иранским певцом Ebi. Альбом «Arash» стал самым продаваемым альбомом 2006 года (премия MIDEM) и попал в топ-5 IFPI (International Federation of the Phonographic Industry).

В 2006 году выходит сингл «Chori Chori», записанный в дуэте с Анилой.

В России Араш записал несколько синглов с популярными российскими исполнителями: группа «Блестящие» («Восточные сказки»), Анна Семенович («На моря»), «Крёстная семья» («Baskon»), «Фабрика» («Али-Баба»). В 2006 году коллекция наград Араша пополнилась двумя премиями «Золотой граммофон».

Над синглом «Donya» Араш работал вместе со звездой ямайского регги Шэгги, в биографии которого к тому времени уже были платиновые альбомы в США. Релиз «Donya» сделал имя Араша узнаваемым среди любителей поп-музыки по всему миру. В пяти странах «Donya» приобрёл статус золотого.

Альбом Donya вышел в 2008 году. В него вошли треки «Chori Chori», «Suddenly», «Donya» и «Pure Love», записанная в дуэте с Хеленой Юсефссон. В 2009 году «Pure Love» стал самым продаваемым на территории России и СНГ. Помимо Шэгги, в двухлетней работе над альбомом Арашу помогали родоначальник шведского рэпа Lumidee и известный хитмейкер Тимбукту. Певец продал более миллиона копий своего альбома.

В ноябре 2008 года он выслал на отборочный тур конкурса «Евровидение» в Азербайджан свою англоязычную композицию «Always». В феврале 2009 года стало известно, что Айсель и Араш представят Азербайджан в Москве именно с песней «Always». 14 мая Айсель и Араш по результатам голосования во втором полуфинале прошли в финал конкурса, где заняли третье место, уступив Норвегии и Исландии.

В конце 2010 года Араш представил свой новый сингл «Broken Angel», и снова с Хеленой. Песня занимает первые строчки в хит-парадах Муз-ТВ, Европы Плюс, DFM и др. В клипе снялась модель Marianne Puglia. Также есть видео, как снимался этот клип.

В марте 2011 года завершились съёмки фильма «Rhino Season» иранского режиссёра Bahman Ghobadi, где Араш и голливудская актриса Моника Беллуччи сыграли в главных ролях.

Араш и Хелена стали специальными гостями «Премии МУЗ-ТВ — 2011» и исполнили свой хит «Broken Angel».

В октябре 2012 года состоялась премьера новой песни Араша «She Makes Me Go», записанной при участии обладателя Grammy Awards ямайского певца Шона Пола.

Араш сделал то, что до него удавалось немногим — исполняя свои песни не на английском, а на непонятном большинству его фанатов фарси, сумел стать звездой мирового уровня.

4 ноября 2014 года состоялся долгожданный релиз третьего студийного альбома под названием Superman. Альбом записывался на протяжении шести с половиной лет. В него вошли 13 композиций и 4 бонус-трека.

14 июня 2018 года выпустил песню «» совместно с певицей Нюшей и двумя реперами Pitbull и Blanco, посвящённую чемпионату мира по футболу в России, потом на нём и выступил.

Личная жизнь 
28 марта 2011 года Араш женился на своей подруге Бехназ Ансари, с которой познакомился в 2004 году. Свадьба проходила в Дубае, на берегу Персидского залива. 22 апреля 2012 года его жена родила двойню: мальчика Дариана и девочку Доню. С 2016 года по настоящее время проживает в Дубае.

Дискография

Видеоклипы

Фильмография 
 «Bombay Dreams» (c Rebecca и Aneela, Bollywood, 2004)
 «Bure-Bure» (Болливуд, OST Мастер блефа / Bluffmaster! 2005)
 «Dasa Bala» (с Timbuktu, Yag ve Aylar Lie, 2010)
 «Rhino Season» (Сезон носорогов), (Иран, с Моника Беллуччи, Йылмаз Эрдоган, Джанер Джиндорук, Берен Саат, Бельчим Бильгин, 2012)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 https://web.archive.org/web/20180825052314/http://www.arash.ru/
 Интервью на сайте esckaz.com
 Араш на официальном сайте конкурса Евровидение

Поп-фолк-исполнители
Исполнители Warner Music Group
Лауреаты премии «Золотой граммофон»
Участники «Евровидения-2009»
Представители Азербайджана на «Евровидении»